Министерство на туризма на България е създадено с решение на Народното събрание през ноември 2014 г.

Преди това ресор „Туризъм“ не е имал свое отделно министерство, а е бил част от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (от 2009 до 2013 г.).

Министри на туризма (2014-)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Министерства на България
Туризъм в България